Divitz steht für:
 Divitz-Spoldershagen, Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Rügen
 Herrenhaus Divitz, Herrenhaus im Ortsteil Divitz der Gemeinde Divitz-Spoldershagen

Divitz ist der Familienname folgender Personen:
 David Divitz († 1509), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck, siehe David Divessen (Bürgermeister)
 David Divitz († 1533), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck, siehe David Divessen (Ratsherr)